Ка́шинка — река в Тверской области России, левый приток Волги.

Длина реки — 128 км, площадь водосборного бассейна — 661 км². Исток находится близ села Болдеева Кесовогорского района Тверской области. На реке расположен посёлок Кесова Гора и город Кашин. Крупнейшие притоки — Вонжа, Кисть.

Долина реки слабо врезана, узкая в верховьях, расширяется в среднем течении. Ширина поймы 100—150 м, глубина 1—2 м. В верхнем течении ширина русла 5—10 метров, перед Кашином увеличивается до 30—50 метров. В нижнем течении, из-за подпора Угличского водохранилища на Волге, ширина достигает 500—800 м. Течение слабое, во второй половине лета река сильно зарастает.

Вскрывается в середине апреля, ледостав в конце ноября. Средний годовой расход воды 4,5 м³/сек.

До конца 1990-х годов была судоходна на протяжении 19 км — от города Кашина до устья, от устья (прист. Кашинка) до г. Кашин ходил рейсовый теплоход типа "Москвич". С начала 2000-х годов судоходство прекращено, судовая обстановка (бакены) не выставляется.

Основные виды рыб: окунь, плотва, лещ, щука, судак, уклейка, линь, карась, густера. Рыболовная нагрузка большая из-за возросшего числа случаев браконьерства (ловля сетями).

Список рек бассейна Кашинки 
Систематический перечень рек бассейна. Формирование перечня проходило по принципу: река — приток реки — приток притока и так далее. Порядок притоков отсчитывается от истока к устью. Включены все притоки, именованные на топокартах масштаба 1:10000, указаны листы карты на которых показаны реки
→ Левый приток
← Правый приток
 → Костишка O-37-87
 ← Деньковский O-37-87
 ← Жуковский O-37-87
 ← Ушаковский O-37-87
 → Чёрный O-37-87
 ← Сташинка O-37-87
 ← Печмера O-37-88
 ← Маслятка O-37-88
 → Вонжа O-37-88
 ← Кисть O-37-100
 ← Пуда O-37-100

Примечания

Ссылки 
  — М.: ВНИРО, 1996.

Реки Кесовогорского района
Реки Кашинского района
Притоки Волги, впадающие в Угличское водохранилище